Distrikt Santa Cruz (span. Distrito de Santa Cruz) bezeichnet folgende Verwaltungseinheiten in Peru:

 Distrikt Santa Cruz (Alto Amazonas), in der Provinz Alto Amazonas (Region Loreto)
 Distrikt Santa Cruz (Cutervo), in der Provinz Cutervo (Region Cajamarca)
 Distrikt Santa Cruz (Huaylas), in der Provinz Huaylas (Region Ancash)
 Distrikt Santa Cruz (Palpa), in der Provinz Palpa (Region Ica)
 Distrikt Santa Cruz (Santa Cruz), in der Provinz Santa Cruz (Region Cajamarca)